Рудольф Френц:
 Френц, Рудольф Фердинандович (1831—1918) — художник-анималист, почётный член Императорской академии художеств.
 Френц, Рудольф Рудольфович (1888—1956) — советский живописец, график и педагог